Hierba lanaria puede referirse a:
El nombre común de la planta Reseda luteola.
El nombre común de la planta Saponaria officinalis.